Le championnat international 2019 est un tournoi de snooker professionnel et de niveau classé qui s'est déroulé du 4 au 11 août 2019 au Baihu Media Broadcasting Centre à Daqing, en Chine. Il s'agit de la deuxième épreuve de classement de la saison 2019-2020 et de la huitième édition du tournoi qui s'est tenu pour la première fois en 2012.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Mark Allen était le champion en titre, après avoir battu Neil Robertson en finale de l'édition précédente. Allen a cependant perdu 9-6 contre Shaun Murphy en demi-finales.

Faits marquants 
Tom Ford a signé le  147 de l'histoire du snooker, le quatrième de sa carrière, lors de sa victoire 6-1 en qualifications sur Fraser Patrick. 

Judd Trump a remporté son  titre classé avec une victoire 10-3 sur Shaun Murphy en finale. Trump a également réalisé 12 centuries tout au long du tournoi.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :

 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finales : 
 Quart de finale : 
  de finale :  
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Qualifications 
Les matchs se joueront du 14 au 17 juin 2019 au Ponds Forge International Sports Centre de Sheffield en Angleterre. Des matchs impliquant Mark Allen, Sam Craigie, Ding Junhui, John Higgins, Yan Bingtao, Sunny Akani, Anthony McGill et Judd Trump sont disputés à Daqing. Tous les matchs sont disputés au meilleurs des 11 manches.

Centuries

Pendant les phases finales 
Total: 63

 141, 131, 116, 113, 111, 108, 104, 102, 102, 101, 100, 100  Judd Trump
 141, 119, 117, 101  Mark Allen
 137  Ali Carter
 136  Joe Perry
 133  Stephen Maguire
 132, 126, 100  Gary Wilson
 132  Xiao Guodong
 131, 126, 104, 101  Ding Junhui
 131  Tom Ford
 128, 108  Louis Heathcote
 127, 103  Mark Selby
 124, 104  Sam Craigie
 123, 105  Stuart Bingham
 121  Jimmy Robertson
 120, 105  Liang Wenbo
 119, 103, 102, 100  Neil Robertson
 118  Jak Jones
 116  Daniel Wells
 115, 103  Scott Donaldson
 115  Yuan Sijun
 111, 102  Luca Brecel
 110  Eliott Slessor
 109, 102, 101  David Gilbert
 107, 104  Kurt Maflin
 106, 103  Shaun Murphy
 105  Yan Bingtao
 102  Zhou Yuelong
 100  Kyren Wilson
 100  Liam Highfield
 100  Mark Joyce

Pendant les qualifications 
Total: 42

 147  Tom Ford
 139, 100  Luo Honghao
 137, 116  Joe Perry
 135  Scott Donaldson
 134, 103  Liam Highfield
 134, 124  Mark Selby
 133  Stuart Bingham
 132, 126  Lyu Haotian
 129, 108  Stephen Maguire
 127, 115, 112  Neil Robertson
 126, 112  Noppon Saengkham
 123, 104  Michael Holt
 120  Graeme Dott
 118, 102  Ali Carter
 118  Bai Langning
 115  Ashley Carty
 115  Tian Pengfei
 115  Xiao Guodong
 111  Chang Bingyu
 111  Gary Wilson
 111  Ryan Day
 108  Eden Sharav
 108  Yuan Sijun
 107  Brandon Sargeant
 107  Liang Wenbo
 106  Kurt Maflin
 105  Anthony Hamilton
 103  Louis Heathcote
 101  Jamie Clarke
 101  Mei Xiwen
 100  Hossein Vafaei

Références 

2019
Snooker en Chine en 2019
Sport en août 2019
Saison 2019-2020 de snooker